Húsvét-sziget; sziget a Csendes-óceánban
 Rapa Nui – A világ közepe; mozifilm a Húsvét-sziget őslakóiról